Nigrotipula är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Hudson och Vane-wright 1969. Nigrotipula ingår i familjen storharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Storharkrankar
Nigrotipula